Цельс — римское имя.
 Авл Корнелий Цельс (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — римский философ и врач.
 Цельс — римский философ-платоник II в., первым высказал принципиальные возражения против христианства.
 Цельс, Публий Ювентий — римский юрист
 Цельс — римский узурпатор III в.